Collegium Albertinum is een voormalig onderwijsinstituut in de Nederlandse plaats Venlo.

De school, gelegen aan de Kleine Beekstraat, was verbonden aan het klooster Trans-Cedron van de paters dominicanen als opleidingsschool tot postulant. De school werd gebouwd in 1880-1881 in Hollandse renaissance-stijl, naar een ontwerp van Johannes Kayser. De school bood plaats aan maximaal 187 studenten, die voornamelijk uit Pruisen kwamen. Aan het klooster werd tevens een noviciaat gevestigd.

In de jaren 30 van de 19e eeuw werd de school uitgebreid met een kweekschool voor onderwijzers (tegenwoordig een PABO) ook opengesteld voor andere leerlingen.

In de Tweede Wereldoorlog, tijdens een van de bombardementen op Venlo in 1944, werd zowel het klooster als de school verwoest. De paters vonden nog wel onderdak bij de zusters in Albertushof. Na de oorlog werd een nieuw klooster gebouwd, maar zonder school. Dit klooster werd in 1960 in gebruik genomen.

De paters vertrokken voorgoed uit Venlo in 2005.

Bekende leerlingen 
 Frans Boermans
 Toon Kortooms
 Jos. Schrijnen

Zie ook 
 Trans-Cedron
 Johannes Kayser

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo
Dominicanenklooster